Бартолуччи () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бартолуччи, Джованни (род. 1984) — итальянский футболист.
 Бартолуччи, Доменико (1917—2013) — итальянский кардинал.
 Бартолуччи, Марчелло (род. 1944) — итальянский прелат и ватиканский куриальный сановник.

См. также 
 Бертолуччи (значения)